O Grande Prémio da Austrália de 2005 foi uma corrida de MotoGP que aconteceu em 16 de Outubro de 2005.
 Corrida: 16 de Outubro de 2005
 Número de voltas: 
 Tamanho da pista: 
 Distância total:

MotoGP

250 cc

125 cc

Ver também 
 Grande Prémio da Austrália de MotoGP
 Temporada de MotoGP de 2005

Ligações externas 
 Site oficial da prova

GPs de MotoGP de 2005
2005
Desporto na Austrália em 2005